Red Pepper peut désigner :
 Red Pepper, magazine britannique ;
 Red Pepper, téléfilm américain de 1990 ;
 Red Pepper Girls, groupe de pop japonais.